Hubert Hurkacz era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale da Lorenzo Sonego.

In finale Lorenzo Sonego ha battuto Aleksandr Bublik con il punteggio di 7-63, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno. 
 
  Daniil Medvedev (secondo turno) 
  Hubert Hurkacz (semifinale)
  Lorenzo Musetti (secondo turno)
  Holger Rune (quarti di finale)

  Nikoloz Basilašvili (secondo turno) 
  Aslan Karacev (primo turno) 
  Aleksandr Bublik (finale) 
  Adrian Mannarino (primo turno)

Wildcard 

  Richard Gasquet (primo turno) 
  Ugo Humbert (primo turno)

  Gilles Simon (secondo turno)

Qualificati 

  Stan Wawrinka (semifinale, ritirato)
  Evan Furness (primo turno)

  Grégoire Barrère (secondo turno) 
  Zizou Bergs (primo turno, ritirato)

Ranking protetto 

  Dominic Thiem (secondo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2022